Marcus Williams (rođen 1985), bivši igrač New Jersey Netsa i Golden State Warriorsa
Marcus Williams (rođen 1986), bivši igrač San Antonio Spursa
Marcus Williams (američki nogomet), bivši igrač Oakland Raidersa
Marcus Williams (nogometaš), engleski nogometaš koji trenutačno igra za Scunthorpe United